Northeast Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough, część jeziora Lower Gaspereaux Lake;
 Northeast Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough, część zatoki Holland Harbour;
 Northeast Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough, część zatoki Port Howe;
 Northeast Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax;
 Northeast Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Kings;
 Northeast Arm – dawniej wydzielana część zatoki Louisbourg Harbour w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton;
 Northeast Arm – dawna nazwa współczesnej rzeki Northeast Branch w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough.